Izabella örmény királyné (?–1207), Szibilla antiochiai fejedelemné unokahúga, I. Leó örmény király első felesége
Izabella örmény királyné (?–1310), Hetumnak, a Történetírónak, Korikosz urának a lánya, I. Osin örmény király első felesége

Hasonló névvel
I. Izabella örmény királynő
Izabella örmény fejedelemné (egyértelműsítő lap)